Commissioner’s Trophy bezeichnet zwei frühere Auszeichnungen im Eishockey:
 Commissioner’s Trophy (CHL), Auszeichnung für den besten Trainer des Jahres der Central Hockey League zwischen 1993 und 2014
 Commissioner’s Trophy (IHL), Auszeichnung für den besten Trainer des Jahres der International Hockey League zwischen 1985 und 2001